Llista d'asteroides del 148001 al 149000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"|148001-148100 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"|148101-148200 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"|148201-148300 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"|148301-148400 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"|148401-148500 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"|148501-148600 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"|148601-148700 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"|148701-148800 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"|148801-148900 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"|148901-149000 [ modifica]

|-
|}